Megalonisi (, Grande île) est un îlot situé au Sud de l'île grecque de Crète dans la Mer de Libye. Cet îlot accueille un phare. L'îlot se situe dans une baie entre les  caps Lithino et Kefalas, à , près de Gortyne. Il dépend du Nome d'Héraklion.

Groupe d'îlots
Il fait partie d'un groupe de quatre îlot dans la baie, les îlots  (à l'Ouest), Megalonisi,  (aussi connu sous le nom d'Agios Pavlos) et .

Notes et références

Île de la mer Méditerranée
Île inhabitée
Île en Crète (périphérie)